Сальвінієві (Salviniales) — порядок папоротей класу папоротевидних (Polypodiopsida).

Це невелика група папортевидних, що пристосувались до життя у воді. Це спричинило зміни у внутрішній та зовнішній будові рослин. Відбулась редукція коренів, ці рослини не прикріплені до дна водойми. Листки у них дрібні, цілісні, рідше перисті. Спорокарпії (мікро- та мегасоруси) вкриті двошаровим покривальцем.

Класифікація 
У порядку виділяють дві родини:
 Марсилієві (Marsileaceae) Mirb. in Lam. & Mirb. 1802
 Сальвінієві (Salviniaceae) Martinov 1820

Філогенія

Посилання 
 
 
 
 C.Michael Hogan. 2010. Fern. Encyclopedia of Earth. National council for Science and the Environment . Washington, DC

Папоротевидні
Порядки рослин